Loscos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Loscos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Loscos (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar